Munshiganj (stad), een stad in Bangladesh
 Munshiganj (zila), een district van Bangladesh